Суперкубок Косова з футболу 2021 — 19-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 серпня 2021 року між чемпіоном Косова Приштиною та володарем кубка Косова клубом Ллапі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2021
Косово
2021 у Косові
Серпень 2021